Dassault Mercure — французский среднемагистральный пассажирский самолёт.

Разработан и производился компанией Dassault Aviation.

Опытный образец самолёта совершил первый полёт 7 сентября 1972 года. По ряду причин авиаперевозчики не выразили интереса к самолёту. Серийный выпуск прекращён после производства 12 самолётов.

Причины были таковы: во-первых, малая дальность самолёта, во-вторых для её увеличения требовались серьёзные вложения. Правительство не дало дополнительных средств на это, и как следствие Air France перестал интересовать этот самолёт. После этого проект закрыли. Небольшая дальность полета была обусловлена большим весом пустого самолета и небольшим максимальным взлетным, в результате с максимальной нагрузкой 14900 кг можно было залить лишь 10450 литров топлива без превышения максимальной взлетной массы, в то время как баки вмещали 18400 литров. С полными баками можно было взять  лишь 8320 кг полезной нагрузки и пролететь 4170 км. Авиакомпания Air Inter была единственным эксплуататором Dassault Mercure имея в своем флоте 10 самолетов. Последний коммерческий полет Dassault Mercure состоялся 29 апреля 1995 года. За время эксплуатации Dassault Mercure налетали 360000 часов, перевезли 44 миллиона пассажиров, выполнили 440000 полетов без единой аварии. Коэффициент надежности составил 98%.

Лётно-технические характеристики 

   Размах крыла, м  	   30.56
 Длина самолёта,м 	  34.84
 Высота самолёта,м 	  11.37
 Площадь крыла,м² 	  116.00
 Масса, кг пустого самолёта 	  31800
  максимальная взлётная 	  56500
 Тип двигателя 	  2 ТРДД Pratt & Whitney JT8D-15
 Тяга, кгс 	  2 х 7030
 Максимальная скорость, км/ч 	  925
 Крейсерская скорость, км/ч 	  826
 Практическая дальность, км 	 2084
 Практический потолок, м 	  8800
 Экипаж, чел 	  3
 Пассажировместимость: 	  150 пассажиров

См. также 
 McDonnell Douglas DC-9
 McDonnell Douglas MD-80
 Boeing 727
 Boeing 737-100 и -200
 Airbus A320
 Туполев Ту-154А

Ссылки 
 http://www.airwar.ru/enc/craft/mercure.html

Двухдвигательные реактивные самолёты
Самолёты Франции
Самолёты Dassault Aviation
Пассажирские самолёты